Борщовка — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Борщовка — деревня в Добрушском районе Гомельской области.

Россия 
 Борщовка — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Борщовка — деревня в Сокольском районе Вологодской области
 Борщовка — село в Нерчинском районе Забайкальского края.
 Борщовка — деревня в Первомайском районе Ярославской области.

Украина 
 Борщовка — село в Ковельском районе Волынской области.
 Борщовка — село в Костопольском районе Ровненской области.
 Борщовка — село в Кременецком районе Тернопольской области.
 Борщовка — село в Лановецком районе Тернопольской области.
 Борщовка — село в Балаклейском районе Харьковской области.
 Борщовка — село в Городокском районе Хмельницкой области.
 Борщовка — село в Теофипольском районе Хмельницкой области.

См. также 
 Борщовка Вторая — село в Здолбуновском районе Ровненской области.
 Борщовка Первая — село в Здолбуновском районе Ровненской области.
 Борщёв